Ludwig Schlesinger kan syfta på bland andra:

* Ludwig Schlesinger (1838–1899), böhmisk historiker och politiker
 Ludwig Schlesinger (1864–1933), tysk matematiker